Питер Дженнер (, род. 1943, Великобритания) — английский музыкальный менеджер и продюсер, один из основателей компании Blackhill Enterprises, которая управляла делами группы Pink Floyd и других британских артистов.

Ранняя жизнь 
Питер Дженнер — сын Уильяма Джека Дженнера, викария и внука лейбористского политика . Первоначально обучался в Вестминстерской школе, затем поступив в кембриджский колледж Сидни-Сассекс на экономический факультет, окончив его с отличием в 1963 году в возрасте 21 года. После этого Дженнер четыре года проработал лектором в Лондонской школе экономики, уволившись оттуда чтобы стать менеджером группы Pink Floyd. Дженнер организовал несколько бесплатных концертов в , в том числе для группы The Rolling Stones в 1969 году. В тот период ему поступало предложение стать менеджером восходящей звезды — Дэвида Боуи, однако он отклонил предложение.

Лондонская свободная школа и Ноттингхилльский карнавал

, Питер Дженнер, Джо Бойд, Рон Аткинс, , , Джон Мичелл, , , и другие выпускники дважды в месяц проводили встречи в квартире Хопкинса, расположенной в лондонском районе Квинсуэй. Вдохновленные американскими свободными университетами () и Викторианской Еврейской Свободной школой () в Спиталфилдсе, молодые люди хотели организовать курсы с широким спектром занятий, включающими изучение фотографии, музыки и психического здоровья. Все участники этих встреч имели какие-то варианты дальнейшего образования, однако ощущали, что они хотят чего-то принципиально иного. Поэтому они решили создать собственную  (), которая начала функционировать 8 марта 1966 года — собрав под своими стенами 120 человек, ещё 50 выразили будущую заинтересованность в посещениях. Занятия начались в весенние и летние месяцы и проводились в неофициальной обстановке — люди просто сидели, разговаривали и курили. К осени популярность Свободной школы возросла настолько, что желающих посещать занятия стало слишком много. В итоге,  предложила использовать для школы её дом. Свободная школа нуждалась в постоянном финансировании, поэтому Дженнер организовал для Pink Floyd серия концертов в т. н. «Церкви Всех Святых» () в сентябре. Представлявшей собой небольшой зал, вмещавший не более 300 человек. В этот период, под руководством своих менеджером — Дженнера и Эндрю Кинга — Pink Floyd стали частью  музыкальной сцены начав постепенный путь к славе. К рождеству 1966 года эти события стали занимать центральное место в материалах журнала Melody Maker.

Вместе со Свободной школой Ласлетт организовала первый «Ноттингхилльский карнавал» (), или ярмарку, как его называли сначала. Разговоры о праздновании в стилистике карнавала возникли вокруг нескольких дискуссий о продвижение Свободной школы. Майкл Де Фритас предложил перенести закрытый тринидадский праздник на улицы вокруг . Как только все было организовано, двое музыкантов,  и , возглавили небольшую процессию продвигающуюся по улице, чтобы поддержать праздник. Первоначально задуманный как детское мероприятие, карнавал стартовал с небольшого шествия, начинающегося на  и проходящего через , ,  и Эклам-Роуд. В итоге, районный праздник вылился в уличную демонстрацию и встретил яростное сопротивление полиции (были арестованы изображавший лошадь мим и человек изображавший обезьяну). С тех пор карнавал стал ежегодным.

Карьера менеджера

Вместе с другом детства и музыкальным продюсером Эндрю Кингом Дженнер в 1966 году основал компанию Blackhill Enterprises, продвигавшую таких исполнителей, как Pink Floyd, T. Rex, Иэн Дьюри, Рой Харпер, The Clash, , , , , ,  и  (). Также Дженнер на протяжении 30 лет был менеджером Билли Брэгга и до сих пор выступает в качестве его советника/консультанта. В период когда как Иэн Дьюри руководил группой , Дженнер выступил сопродюсером его альбомов  и .

Blackhill Enterprises 
Дженнер основал компанию Blackhill Enterprises с Эндрю Кингом и его женой, Суми Нисихата, в 1966 году после знакомства с группой Pink Floyd. В 1967 году они организовали для Pink Floyd концерт «Games for May» в Queen Elizabeth Hall, ставший первым поп-концертом в Саут-Банке. При поддержке депутатов парламента, таких как Бен Уиттакер, Blackhill смогли организовать первую в истории серию бесплатных , которые проходили в июне, июле и августе 1968 года. На шоу, где выступали Pink FLoyd, Рой Харпер и T. Rex пришли посмотреть более 120.000 человек. Позже Дженнер так высказался о концертах: «Главная причина, по которой мы их делаем заключается в том, что мы чувствуем большой интерес к важности поп-музыки в Великобритании». Подобные фестивали продолжались еще 8 лет. в 1981 году Blackhill Enterprises прекратила своё существование.

Также Дженнер был одним из авторов журнала Blackhill Fullshit, который распространялся среди концертных промоутеров и агентов с целью популяризации продвигаемых им артистов. Первые выпуски были отредактированы Хью Ноланом, но впоследствии эти функции взял на себя Эдриан Бут, который также разработал художественный дизайн журнала. Дженнер фигурирует в интервью Эдгара и Стива Броутонов в 6-м номере журнала.

Pink Floyd 

В начале 1966 года Pink Floyd, тогда еще малоизвестная группа, начала получать заказы на концерты от разных клубов в том числе от Marquee Club, где их заметил Дженнер. Хотя группа играла в основном ритм-энд-блюзовые вещи, Дженнер был впечатлен странными акустическими эффектами, которые создавали Сид Барретт и Ричард Райт. Дженнер проследил за Роджером Уотерсом и Ником Мейсоном до их квартиры, и вместе со своим деловым партнером и другом Эндрю Кингом вскоре был приглашен стать их менеджером. Хотя у них было мало опыта в музыкальной индустрии, они разделяли общие музыкальные вкусы и знали друг друга с девства. На унаследованные Кингом деньги они основали компанию Blackhill Enterprises и приобрели для группы новые инструменты, а также оборудование, включавшее систему Selmer PA. Под их руководством Pink Floyd начал выступать на лондонской андеграундной музыкальной сцене, в частности в «Церкви Всех Святых», с которой была договоренность с Лондонской бесплатной школы, а также на концерте «Games For May». Разнообразные социальные связи Дженнера и Кинга стали полезны для раскрутки Pink Floyd, так первые выступления коллектива освещались в газетах освещение в газете Financial Times и The Sunday Times. Голос Дженнера можно услышать в начале песни Pink Floyd «Astronomy Domine», открывающей дебютный альбом группы The Piper at the Gates of Dawn (британское издание).

Когда отношения между Сидом Барреттом и тремя другими участниками Pink Floyd начали ухудшаться, Дженнер и Кинг решили начать продвигать его как сольного исполнителя, полагая, что так-как Барретт был основным автором песен коллектива — он является главной творческой силой группы. После ухода Барретта Уотерс, Мейсон, Райт и заменивший его Дэвид Гилмор продолжили выступать под логотипом Pink Floyd. В свою очередь, расставшись с группой Дженнер и Кинг продолжили работать менеджерами Барретта и других британских рок-исполнителей.

Sincere Management 
После распада Blackhill Enterprises в начале 1980-х , Дженнер и Суми создали компанию Sincere Management, офис которой располагался на Бравингтон- Роуд. Компания управляла делами целого ряда артистов, включая Билли Брэгга, Эдди ридера, Сару Джейн Моррис, Робин Хичкок, , а также группы  и . В настоящее время Дженнар по-прежнему руководит компанией на Бравинтон-Роуд.

Примечания

Литература

Ссылки
 NetzpolitikTV: Interview with Peter Jenner about Copyright in the digital age
 Remix Culture Symposium 2005: Panel 3: Creativity and the Commons (inc. Peter Jenner)

Преподаватели Лондонской школы экономики
Выпускники Сидни-Сассекс-колледжа (Кембридж)
Pink Floyd